Лоуренс Венути (, 1953, Филадельфия) — американский переводчик, крупнейший историк и теоретик перевода.

Биография 
Долгое время жил в Нью-Йорке. В настоящее время преподает в университете Темпл (Филадельфия). Переводил с итальянского прозу Буццати, Иджинио Уго Таркетти, Х. Р.Вилькока, Микеланджело Антониони и др., стихи Антонии Поцци. Переводит также поэзию и прозу с французского и каталанского.

В мае—июне 2009 года прочитал несколько лекций на факультете переводоведения, прикладной лингвистики и культурологии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Гермерсхайме.

Публикации

Книги 
 Our Halcyon Dayes: English Prerevolutionary Texts and Postmodern Culture (1989)
 Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology, ed. (1992)
 The Translator’s Invisibility: A History of Translation (1995)
 The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998)
 The Translation Studies Reader, ed. (2000, переизд. 2004)

Статьи on line 
How to Read a Translation
Translations on the Market

Признание 
Премия итальянского правительства за перевод. Переводческая премия имени Роберта Фаглеса за переводы каталонского поэта Эрнеста Фарреса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Переводчики США
Переводчики поэзии на английский язык
Переводоведы